

Personen
 Bernard Carp, zeiler, bestuurder en golfer
 Johan Carp, Spinoza-kenner en NSB'er
 Joop Carp, zeiler

Overig
 J.A. Carp's garenfabrieken
 Carps mees, een zangvogel uit zuidelijk Afrika vernoemd naar Bernard Carp
 Carp*, Nederlands tijdschrift